Mahrızlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Mahrızlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian